BRB puede referirse a:
 BRB Internacional, estudio español de animación;
 Barbados, por su código de país de tres letras ISO 3166-1;
 Cruzeiro novo, moneda de Brasil entre 1967 y 1986, por su código ISO 4217;
 be right back (volveré enseguida en inglés), expresión usada en la jerga de Internet.